Kumimanu biceae — вид вымерших гигантских пингвинообразных птиц, единственный в роде Kumimanu. Известен по ископаемым остаткам из отложений формации Моераки в Новой Зеландии (Отаго), относящихся к верхнему палеоцену (около 55,5—59,5 млн лет).

История открытия 
Вид и род были научно описаны в статье , Пола Скофилда, Ванессы Де Пьетри и Алана Теннисона, опубликованной в журнале Nature Communications в декабре 2017 года. Родовое название образовано путём сочетания двух слов из языка маори: kumi — имени большого мифологического монстра, и manu — «птица». Видовое название (произносится как bee-chee-ae) дано в честь Беатрис («Бис») Теннисон — матери Алана Теннисона, которая поощряла его интерес к естествознанию.

Голотип NMNZ S.45877 представлен неполным скелетом, включающим  конец левой лопатки, неполный правый коракоид, наиболее краниальную часть грудины, неполную левую плечевую кость, неполный проксимальный конец левой локтевой кости, правую бедренную кость, правую большеберцовую кость без проксимального конца, неполный крестец, три позвонка и различные фрагменты костей.

Описание 
Основываясь на аллометрических уравнениях и длине бедренной кости, авторы описания дали оценку, по которой  достигал около 177 см в высоту при массе 101 кг.  Это делает его одним из крупнейших известных науке пингвинообразных, наряду с Anthropornis и Pachydyptes. Для сравнения, взрослые императорские пингвины достигают около 101—132 см в высоту и весят 25—45 кг.

Филогения 
Согласно проведённому авторами описания филогенетическому анализу,  является одним из самых базальных и древнейших представителей пингвинообразных (см. кладограмму ниже). Это означает, что гигантские пингвины появились вскоре после того, как через несколько миллионов лет после мел-палеогенового вымирания их предки стали нелетающими ныряльщиками. Последние очень крупные виды пингвинов вымерли около 20 миллионов лет назад, что, по мнению Майра и соавторов, может быть связано с эволюцией тюленей и зубатых китов, которые охотились на них и/или вытеснили их в результате конкуренции за пищу.

Примечания

Ссылки 
 Malcolm Ritter: Ancient penguin was as big as a (human) Pittsburgh Penguin on phys.org, retrieved 15 December 2017 (Примечание: заголовок отсылает к названию хоккейной команды Pittsburgh Penguins).

Вымершие пингвинообразные
†
Птицы палеоцена
Фоссилии, описанные в 2017 году
Ископаемая фауна Новой Зеландии